Никола́й Кали́нин:
 Калинин, Николай Александрович:
 Калинин, Николай Александрович (1911—1996) — советский геолог, доктор наук, лауреат Ленинской премии.
 Калинин, Николай Александрович (род. 1957) — российский учёный, географ.
 Калинин, Николай Алексеевич (1924—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Калинин, Николай Артемьевич (1939—1974) — советский кинорежиссёр.
 
 
 Калинин, Николай Никитович (1922—1943) — младший лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Калинин, Николай Николаевич (1944—2004) — художественный руководитель и главный дирижёр Оркестра народных инструментов имени Осипова.
 Калинин, Николай Петрович (1884—1949) — герой Первой мировой войны, генерал-лейтенант. 
 Калинин, Николай Тихонович (1925—1943) — гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
 Калинин, Николай Филиппович (1888—1959) — археолог, историк, краевед, основоположник Казанской школы археологов.